Пересве́тово — деревня в Краснопрудской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 4 км к юго-востоку от волостного центра Кирово.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района